Туше́ние — процесс готовки посредством нагревания продуктов в малом количестве жидкости, среднее между варкой и жаркой. 

В ГОСТ Р 50647-94 указано, что тушение — это припускание продуктов с добавлением пряностей и приправ или соуса. Перед тушением продукты можно обжаривать, такой процесс называется брезированием. 

Процесс тушения обычно проводится от 40 минут в закрытой посуде на медленном огне. Как правило, тушат мясо и рыбу вместе с различными овощами и пряностями, чем разнообразнее состав, тем богаче вкус и аромат готового блюда.

Особенности тушения продуктов:

 Свёклу для борща тушат, чтобы сохранить её цвет.

 Щи из квашеной капусты будут вкуснее, если предварительно её потушить с жиром в небольшом количестве жидкости.

 Капуста при тушении теряет излишнюю остроту, в ней разрушается молочная кислота, задерживающая размягчение самой капусты и других овощей.

См. также 
 Томление

Примечания

Литература 
 
 ГОСТ 30602-97 Общественное питание. Термины и определения.
 

Технология приготовления пищи